Рид Га́рретт Хо́ффман (; род. , , Калифорния, США) — американский предприниматель, венчурный капиталист и писатель. Сооснователь LinkedIn, социальной сети для установления деловых контактов.

Миллиардер, в рейтинге журнала Forbes в 2021 году состояние оценивается в $2,3 млрд.

Образование и начало карьеры 
Рид Хоффман родился в Станфорде (Калифорния). Родители: Дианна Руфь Раттер () и Вильям Паркер Хоффман мл.(). Вырос в Беркли (Калифорния).

Хоффман учился в школе Путни (), затем поступил в Стэнфордский университет, где получил стипендию Маршалла и Dinkelspiel Award. Окончил университет в 1990 году со степенью бакалавра естественных наук со специализацией в области  когнитивистики. Хоффман продолжил образование в Оксфорде, где в 1993 году получил степень магистра в области философии.

По словам Хоффмана, академическая карьера привлекала его возможностью оказывать «влияние», но позже он понял, что карьера предпринимателя в этом смысле более перспективна. «Окончив Стэнфорд, я собирался стать профессором и общественным деятелем. Речь шла не о цитировании Канта, а о том, чтобы обращать внимание общества на то, кем мы являемся и кем должны быть как отдельные личности и общество в целом. Но я понял, что книги, которые пишут профессора, читают 50-60 человек, а мне хотелось большего влияния».

Поработав в Apple Computer и Fujitsu в области управления продуктом, Рид Хоффман создал свою первую компанию — SocialNet.com, службу интернет-знакомств. В 1999 году он вышел из неудачного проекта.

PayPal 
Работая в SocialNet, Хоффман входил в совет директоров недавно образованной компании PayPal, электронной платежной системы, а позже полностью перешёл туда на работу. До поглощения компании eBay в 2002 году он занимал должность Исполнительного вице-президента, отвечая за все внешние связи компании.

LinkedIn 

Рид Хоффман создал LinkedIn, одну из первых деловых социальных сетей в Интернете, в декабре 2002 года. Он был генеральным директором компании первые четыре года, затем стал Председателем совета директоров и президентом в феврале 2007 года. В настоящее время Хоффман является Исполнительным председателем совета директоров.

После IPO, проведенного 19 мая 2011 года, доля Рида Хоффмана в компании оценивается в 2,34 млрд долларов, без учёта возможных доходов от фонда Greylock Partners, партнером в котором он стал в 2009 году.

Инвестиции 
После продажи PayPal eBay, Хоффман стал одним из наиболее успешных бизнес-ангелов Кремниевой долины. По мнению венчурного капиталиста Дэвида Сзэ (), Хоффман «вероятно самый успешный бизнес-ангел последнего десятилетия». Он вложил средства в 80 технологических компаний, инвестировав на начальном этапе в такие известные проекты, как Facebook, Digg, Zynga, Ning, Flickr, Last.fm, Six Apart. В 2010 Хоффман присоединился к фонду Greylock Partners и управляет $20 млн их Discovery Fund.

Facebook 
Как пишет в своей книге «Эффект Facebook» () Дэвид Киркпатрик (), Хоффман организовал первую встречу Марка Цукерберга и Питера Тиля, в результате Тиль вложил первые $500,000 в компанию. Хоффман также инвестировал в Facebook одним из первых.

Zynga 
Рид Хоффман вложил средства и стал членом совета директоров компании Zynga на первом этапе сбора средств. Хоффман и гендиректор Zynga Mark Pincus являются совладельцами Six Degrees Patent. По состоянию на май 2021 Zynga является публичной компанией с капитализацией $11,6 миллиарда.

Другие инвестиции 
Помимо названного выше, Хоффман также инвестировал в компании Wikia, Permuto, SixApart, thesixtyone, Tagged, IronPort, Flickr, Digg, Ping.fm, Nanosolar, Care.com, Knewton, Kongregate, Last.fm, Technetto, OneKingsLane, Wrapp, Edmodo и shopkick.

Благотворительность 
Рид Хоффман состоит в советах директоров организаций «Do Something» (молодёжная организация), The Weekend to be Named Later, Kiva (микро-финансирование), Mozilla (создатель Firefox), Exploratorium (музей науки и искусства). Хоффман также поддерживает QuestBridge.

Библиография

См. также 
 Мафия PayPal

Примечания

Ссылки 

 LinkedIn Страница руководства LinkedIn, краткая биография Хоффмана
 Хоффман на LinkedIn
 Видео — и аудио — выступлений в Стэнфордском университете
 WSJ: Venture Capitalist’s New Frontier: Where Cellphones Meet Retailing
 Профайл Рида Хоффмана на странице совета директоров Endeavor

Выпускники Школы Патни
Выпускники Стэнфордского университета
Выпускники Оксфордского университета
Предприниматели США
Миллиардеры США
Сотрудники PayPal
Венчурные капиталисты
Стипендиаты Маршалла
Персоналии:Совет по международным отношениям